Гикет () — древнегреческое мужское имя
 Гикет Сиракузский — древнегреческий философ-пифагореец
 Гикет (тиран Леонтин) — тиран Леонтин, узурпатор власти в Сиракузах
 Гикет (тиран Сиракуз) — тиран Сиракуз в 289—278 годах 
  — мифологический персонаж